V politiki, je demokrat tisti, ki zastopa, se zavzema ali sledi demokratičnim načelom. Eno teh načel, je npr. načelo socialne enakosti.
V politiki, je demokrat tisti, ki je član demokratske stranke.